Pikiulik bezeichnet:
 Pikiulik (Insel, Ilulissat), Insel im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Pikiulik (Insel, Sisimiut), Insel im Distrikt Sisimiut, Grönland